Federico Adolfo Germán de Waldeck-Pyrmont (en alemán, Friedrich Adolf Hermann zu Waldeck und Pyrmont; Arolsen, 20 de enero de 1865-ibidem, 26 de mayo de 1946) fue desde 1893 hasta 1918 el último príncipe reinante de Waldeck-Pyrmont. Era hijo del príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont (1831-1893) y de Elena de Nassau-Weilburg; también era un hermano de la reina consorte holandesa Emma.

Biografía 

Federico estudió leyes en Göttingen y Leipzig, y en 1884 se hizo miembro de la asociación estudiantil "Cuerpo Bremensia". Como general de caballería, participó en la Primera Guerra Mundial. En 1918, con la Revolución de Noviembre, que obligó a abdicar al káiser y a las monarquías de los Estados alemanes, fue el único príncipe alemán que rechazó firmar ningún acuerdo de abdicación. El alcalde socialdemócrata de Kassel, Philipp Scheidemann, lo llamó jocosamente a causa de su resistencia "Federico el Desafiante".
 
Por acuerdo con el parlamento del Estado Libre de Waldeck, Federico y sus descendientes pudieron disfrutar desde 1920 del usufructo del castillo de Arolsen, así como del bosque de Arolsen y el dominio de Hünighausen; este último fue posteriormente intercambiado por el dominio de Eilhausen. Aquí murió el 26 de mayo de 1946.

Matrimonio e hijos 
Se casó con la princesa Batilde de Schaumburg-Lippe, hija del príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe y de la princesa Batilde de Anhalt-Dessau, en Náchod, el 9 de agosto de 1896. Tuvieron cuatro hijos:

Josías (13 de mayo de 1896-30 de noviembre de 1967), príncipe heredero de Waldeck-Pyrmont.
Maximiliano Guillermo Gustavo Germán (13 de septiembre de 1898-23 de febrero de 1981).
Elena (22 de diciembre de 1899-18 de febrero de 1948).
Jorge Guillermo Carlos Víctor (10 de marzo de 1902-14 de noviembre de 1971).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Waldeck-Pyrmont